Дью́ар () — фамилия. Известные носители:
 Дьюар, Джеймс (1842—1923) — шотландский физик и химик.
 Дьюаром также называют изобретённый им сосуд Дьюара.
 Дьюар, Дональд (1937—2000) — шотландский политический деятель.
 Дьюар, Марион (1928—2008) — мэр г. Оттава и лидер Новой демократической партии.
 Дьюар, Нил (1908—1982) — шотландский футболист.
 Дьюар, Пол — сын Марион Дьюар, канадский политик, депутат Парламента.
 Дьюар, Томас (1864—1930) — английский предприниматель, производитель виски.

Другое 
 Дьюар — крупный древний ударный кратер в экваториальной области обратной стороны Луны.